

Toponyme 

 Brainville, commune française de la Manche
 Brainville, commune française de Meurthe-et-Moselle

Musique 

 Brainville, groupe de musique rock

Patronyme 

 Yves Brainville (de son vrai nom « Yves René Marie de La Chevardière de La Grandville »), aristocrate français (1914-1993)

Voir aussi 

 Brainville-sur-Meuse, commune française de la Haute-Marne